Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Bernie Mitton che ha battuto in finale John James 6-1, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Tim Gullikson (quarti di finale)
 Hank Pfister (secondo turno)
 Victor Amaya (secondo turno)

 Colin Dibley (primo turno)
 Brian Teacher (primo turno)
 Bob Giltinan (semifinali)
 Tom Gullikson (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1978